Inspired – album di Lea Salonga del 2007
 Inspired – album di Mike Francis del 2007
 Inspired – singolo di Satoshi Tomiie del 1999
 Inspired – singolo di Miley Cyrus del 2017
 Inspired... – album di Alsou del 2013

Pagine correlate 
 Inspire